Сбо́рная А́нглии по футбо́лу () представляет Англию в международных матчах и турнирах по футболу. С момента первого международного матча сборной Англии в 1872 году, 59 игроков забили три или более голов за сборную. Первыми игроками, забившими три гола, стали Говард Вотон и Артур Альфред Браун; оба являлись игроками «Астон Виллы». Четыре игрока — Вотон, Стив Блумер, Вилли Холл и Малкольм Макдональд — забивали пять мячей в одном матче. Больше всего хет-триков — шесть — сделал Джимми Гривз. Пять игроков — Альберт Аллен, Фрэнк Брэдшоу, Уолтер Гиллиат, Джон Витч и Джон Йейтс — сделали хет-трик в их единственной игре за сборную Англии.

На чемпионате мира 1966 года Джеффри Херст сделал один из самых известных «хет-триков» за всю историю сборной Англии, забив в финальном матче, в котором его сборная победила сборную ФРГ со счётом 4:2. Последний хет-трик на счету Джермейна Дефо в матче против Болгарии (4:0) в отборочном матче Евро-2012.

С 1872 года сборной Англии забивали 11 хет-триков. Последний на данный момент хет-трик на счету Златана Ибрагимовича в товарищеском матче в ноябре 2012 года — тогда сборная Швеции победила со счетом 4:2. Ибрагимович стал первым в истории футболистом, забившим Англии 4 мяча.

Список хет-триков 
Данные приведены на 2 января 2021 года

Список хет-триков, забитых в ворота сборной Англии 

Сборной Англии забивали одиннадцать хет-триков, первые пять из которых были забиты игроками из Шотландии.

См. также 
 Сборная Англии по футболу

Примечания

Ссылки 
 Список всех хет-триков сборной Англии

Хет-трики
Сборная Англии
Списки:Футбол в Англии